Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für die Carlsbad Classic 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen acht Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 22. November 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Carlsbad (Kalifornien)